Джеймс Уильям Вик (; род. 23 февраля 1987, Минерал-Уэлс) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC, участник 15 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Джеймс Вик родился 23 февраля 1987 года в городе Минерал-Уэлс, штат Техас. Обладая достаточно большим ростом, во время учёбы в старшей школе и колледже играл в баскетбол. Позже начал заниматься любительским боксом, дважды побеждал на региональных турнирах «Золотые перчатки». Прежде чем начать зарабатывать боями, работал на нефтяном производстве, был вышибалой в клубе и служащим в компании Target, попробовав в общей сложности около 15 профессий.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2011 года, с помощью удушающего приёма сзади заставил своего соперника Коди Каррильо сдаться в первом же раунде. Дрался преимущественно на территории штата Техас в различных небольших местных промоушенах, таких как Undisputed MMA, Xtreme Knockout, STFC, Back Alley Promotions — во всех случаях неизменно выходил из поединков победителем.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке четыре победы и ни одного поражения, в 2012 году Вик попал в число участников пятнадцатого сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На отборочном этапе раздельным решением судей выиграл у Дакоты Кокрейна и под общим девятым номером был выбран в команду тренера Доминика Круса.

Далее на предварительном этапе отправил в нокаут Дарона Крюйкшенка, тогда как на стадии четвертьфиналов благополучно прошёл Джо Проктора, выиграв у него по очкам единогласным судейским решением. В полуфинале потерпел поражение нокаутом от Майкла Кьезы, который в итоге и стал победителем шоу. Планировалось его выступление на финальном заключительном турнире TUF, однако из-за нокаута Вик получил отстранение по медицинским показаниям и не смог принять в нём участие.

Ultimate Fighting Championship 
Так или иначе, после окончания TUF Джеймс Вик остался в крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и продолжил выполнять свой эксклюзивный контракт, в частности в первом официальном поединке в октагоне в 2013 году за 58 секунд принудил к сдаче палестинца Рамзи Ниджема, поймав того в «гильотину».

В 2014 году единогласным решением выиграл у новичка организации Вальмира Ласаро и у немецкого бойца Ника Хайна.

В 2015 году провёл только один бой против австралийца Джейка Мэттьюса, выиграв сдачей в концовке первого раунда и получив бонус за лучшее выступление вечера.

В 2016 году после победы над малоизвестным бойцом Глайку Франса потерпел первое в профессиональной карьере поражение — нокаутом от иранца Бенеила Дариюша.

Оправившись после проигрыша, Вик продолжил активно выступать в клетке UFC, в частности в 2017 году взял верх над такими известными бойцами как Абель Трухильо, Марко Поло Рейес и Джозеф Даффи.

В дальнейшем Вик потерпел поражение единогласным решением судей от Пола Фельдера, а также пережил 3 глубоких нокаута в боях с Джастином Гейджи, Дэном Хукером и Нико Прайсом соответственно. По состоянию на октябрь 2019 г. ведет серию из 4 последовательных поражений. В совокупности 4 тяжелых поражения нокаутом в карьере Джеймса Вика закрепили за ним статус "пробитого" бойца с уязвимой челюстью.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-5
|Нико Прайс
|KO (ап-кик)
|UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson
|
|align=center|1
|align=center|1:44
|Тампа, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Дэн Хукер
|KO (удары руками)
|UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards
|
|align=center|1
|align=center|2:33
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
|Пол Фельдер
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|Джастин Гейджи
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick
|
|align=center|1
|align=center|1:27
|Линкольн, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Франсиску Триналду
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Остин, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Джозеф Даффи
|TKO (удары руками)
|UFC 217
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Марко Поло Рейес
|TKO (удары руками)
|UFC 211
|
|align=center|1
|align=center|2:39
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Абель Трухильо
|Сдача (удушение д’Арсе)
|UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie
|
|align=center|3
|align=center|0:49
|Хьюстон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
|Бенеил Дариюш
|KO (удар рукой)
|UFC 199
|
|align=center|1
|align=center|4:16
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Глайку Франса
|Единогласное решение
|UFC 197
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Джейк Мэттьюс
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt
| 
|align=center|1
|align=center|4:53
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Ник Хайн
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Остин, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Вальмир Ласаро
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Талса, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Рамзи Ниджем
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Крис Песеро
|Единогласное решение
|Back Alley Promotions
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Арлингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Майк Саласар
|TKO (удары руками)
|STFC 16: All or Nothing
|
|align=center|1
|align=center|2:17
|Мак-Аллен, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Джимми Тейлор
|Сдача (рычаг локтя)
|Xtreme Knockout 11
|
|align=center|1
|align=center|1:56
|Арлингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Коди Каррильо
|Сдача (удушение сзади)
|Undisputed MMA 1
|
|align=center|1
|align=center|3:30
|Амарилло, США
|

Любительские бои в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Майкл Кьеза
| KO (удары руками)
| The Ultimate Fighter: Live
| (Live airdate)
|align=center|2
|align=center|1:55
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Джо Проктор
| Единогласное решение
| The Ultimate Fighter: Live
| (Live airdate)
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Дарон Крюйкшенк
| KO (удар коленом)
| The Ultimate Fighter: Live
| (Live airdate)
|align=center|1
|align=center|2:16
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Дакота Кокрейн
| Раздельное решение
| The Ultimate Fighter: Live
| (дата показа)
|align=center|1
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США